Det Liberale Parti kan henvise til flere artikler:

Danske partier 
 Liberal Alliance
 Liberalt Centrum

Udenlandske partier 
 Liberal Party of Australia
 Country Liberal Party (Australien)
 Liberal Party of Canada
 Island:
 Det Liberale Parti (Island, 1927)
 Det Liberale Parti (Island, 1973)
 Det Liberale Parti (Island, 1998)
 Liberale Demokratiske Parti, Japan
 Det Liberale Folkepartiet (1992–2017), Norge
 Nationalliberale parti (Rumænien)
 Liberalerna, Sverige
 Liberale Parti (UK)
 Liberaldemokraterne, UK

 Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (parti), EU

Se også 
 Liberalisme 
 Liberalt demokrati
 Liberal International